Ланкастер (округ, Небраска)
Ланкастер (округ, Пенсільванія)
Ланкастер (округ, Південна Кароліна)
Ланкастер (округ, Вірджинія)